Darko je jihoslovanské mužské jméno.

Známí nositelé 

 Darko Bjedov (* 1989) – srbský fotbalista
 Darko Nikač (* 1990) – černohorský fotbalista
 Darko Pančev (* 1965) – makedonský fotbalista
 Darko Šuškavčević (* 1974) – černohorský fotbalista
 Darko Tofiloski (* 1986) – makedonský fotbalista